Enchytraeida är en ordning av ringmaskar. Enchytraeida ingår i klassen gördelmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Enchytraeida 277 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gördelmaskar
Enchytraeida